

Geografia

Austria 
 St. Lorenzen am Wechsel – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld
 St. Lorenzen im Mürztal – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Włochy 
 St. Lorenzen – gmina

Zobacz też 
 Sankt Lorenzen